La  stagione 1990 della Formula 3000 giapponese  fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 25 differenti team, 38 differenti piloti, 4 differenti telaisti e 2 differenti motoristi.

La serie venne del pilota nipponico Kazuyoshi Hoshino che impiegò una Lola T90-50-Mugen.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 7 risultati.

Risultati completi 

R14=ritirato ma classificato R=ritirato NC=non classificato NQ=non qualificato DIS=squalificato

Note  

 04
Giapponese